Riedhöfe ist der Name von Ortsteilen in Deutschland:

 in Baden-Württemberg:
 Riedhöfe (Langenau), Ortsteil der Stadt Langenau im Alb-Donau-Kreis
 Riedhöfe (Frickingen), Ortsteil der Gemeinde Frickingen im Bodenseekreis
 Riedhöfe (Riegel am Kaiserstuhl), Ortsteil der Gemeinde Riegel am Kaiserstuhl im Landkreis Emmendingen
 Riedhöfe (Köngen), Ortsteil der Gemeinde Köngen im Landkreis Esslingen
 Riedhöfe (Leingarten), Ortsteil der Gemeinde Leingarten im Landkreis Heilbronn
 Riedhöfe (Bad Wurzach), Ortsteil der Stadt Bad Wurzach im Landkreis Ravensburg
 Riedhöfe (Sauldorf), Ortsteil der Gemeinde Sauldorf im Landkreis Sigmaringen

 in Bayern:
 Riedhöfe (Neu-Ulm), Ortsteil in der Stadt Neu-Ulm im Landkreis Neu-Ulm